AFC Humpolec (celým názvem: Athleticko – footballový club Humpolec) je český fotbalový klub, který sídlí v Humpolci v Kraji Vysočina. Založen byl v roce 1922. Od sezony 2018/19 nastupuje v divizní skupině „D“ (4. nejvyšší soutěž). Na divizní účast navázal po 48 letech (1969/70 ve skupině „A“). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Humpolec s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1922 – AFC Humpolec (Athleticko – footballový club Humpolec)
 1945 – SK Humpolec (Sportovní klub Humpolec)
 1951 – ZSJ Sukno Humpolec (Závodní sokolská jednota Sukno Humpolec)
 1953 – DSO Spartak Humpolec (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Humpolec)
 1956 – TJ Spartak Humpolec (Tělovýchovná jednota Spartak Humpolec)
 1961 – TJ Jiskra Humpolec (Tělovýchovná jednota Jiskra Humpolec)
 19?? – FK Humpolec (Fotbalový klub Humpolec)
 2016 – AFC Humpolec (Athleticko – footballový klub Humpolec)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1951–1953: Krajská soutěž – Jihlava
 1960–1965: Jihočeský krajský přebor
 1965–1970: Divize A
 1970–1979: Jihočeský krajský přebor
 1992–1995: Jihočeský oblastní přebor
 1995–1999: I. A třída Jihočeské oblasti – sk. B
 1999–2002: Jihočeský oblastní přebor
 2002–2018: Přebor Kraje Vysočina
 2018– : Divize D

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1951: Chybí výsledky dvou utkání Humpolce.
 1952: Chybí výsledek jednoho utkání Humpolce.
 1953: Tento ročník byl hrán jednokolově.
 1996/97: Soutěž byla dohrána se 13 účastníky.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

AFC Humpolec „B“ 

AFC Humpolec „B“ je rezervní tým Humpolce, hrající od sezóny 2018/19 I. A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2018/19, kdy se v I. A třídě Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž) umístil na 9. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2002–2003: Okresní přebor Pelhřimovska
 2003–2009: I. B třída Kraje Vysočina – sk. A
 2009–2012: I. A třída Kraje Vysočina – sk. A
 2012–2018: I. B třída Kraje Vysočina – sk. A
 2018– : I. A třída Kraje Vysočina – sk. A

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 30/1993 (29.07.1993), strana 26
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strana 30
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strana 29
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 
 Odznaky fotbalových klubů: Humpolec 

 
Fotbal v Humpolci
Sportovní kluby v Humpolci
Humpolec
Humpolec